Deutschland erwache ist eine Bezeichnung für:

* das gleichnamige Lied von Bruno Schestak
 das Sturmlied von Dietrich Eckart